

Astronomia 
 1607 Mavis – asteroide della fascia principale
 Mavis – cratere lunare

Onomastica 
 Mavis – nome proprio di persona inglese femminile

Persone 
 Andrew Mavis – ex cestista canadese
 Bob Mavis – giocatore di baseball e dirigente sportivo statunitense
 Eylem Elif Maviş – alpinista turca

Personaggi immaginari 
 Mavis – personaggio dei fumetti DC Comics
 Mavis – personaggio della sitcom Open All Hours
 Mavis – personaggio della serie di romanzi The Railway Series e della serie televisiva da essa tratta, Il trenino Thomas
 Mavis – personaggio del film d'animazione Hotel Transylvania